Змагання зі стрибків у воду з метрового трампліна серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 14 і 16 липня.

Результати 
Початок попереднього раунду 14 липня о 11:00. Фінал відбувся 16 липня о 15:30.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

трамплін, 1 метр (чоловіки)